Bokong (Taebenu)
 Bokong (Toianas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing